El apellido Gárate puede aludir a varias personas:
Francisco Gárate, más conocido como Hermano Gárate, beato español.
José Eulogio Gárate, futbolista hispano-argentino.
José María Gárate Córdoba, militar e historiador español.
Juan Manuel Gárate, ciclista español.